Stanisław ist ein männlicher slawischer Vorname. Die eingedeutschte Version ist Stanislaus (siehe dort zur Etymologie und zu Namensvarianten).

Die weibliche Form des Namens ist Stanisława.

Namensträger 
 Stanisław Adamski (1875–1967), Bischof von Kattowitz und polnischer Politiker
 Stanisław Baczyński (1890–1939), polnischer Schriftsteller und Offizier
 Stanisław Barańczak (1946–2014), polnischer Dichter, Übersetzer und Literaturwissenschaftler
 Stanisław Bareja (1929–1987), polnischer Filmregisseur
 Stanisław Bobak (1956–2010), polnischer Skispringer
 Stanisław Brzozowski (1878–1911), polnischer Philosoph
 Stanisław Brzozowski (* 1938), polnischer Pantomime
 Stanisław Burzyński (* 1943), US-amerikanischer Arzt und Biochemiker polnischer Herkunft
 Stanisław Car (1882–1938), polnischer Jurist und Politiker
 Stanisław Chmielewski (* 1958), polnischer Politiker (Platforma Obywatelska)
 Stanisław Chrobak (1902–?), polnischer Skisportler
 Stanisław Czaykowski (1899–1933), polnischer Automobilrennfahrer
 Stanisław Dygat (1914–1978), polnischer Schriftsteller
 Stanisław Dziwisz (* 1939), polnischer Geistlicher, Erzbischof von Krakau
 Stanisław Estreicher (1869–1939), polnischer Rechtshistoriker und Politiker
 Stanisław Gądecki (* 1949) polnischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Posen
 Stanisław Gołąb (1902–1980), polnischer Mathematiker
 Stanisław Grędziński (* 1945), polnischer Leichtathlet
 Stanisław Jaśkowski (1906–1965), polnischer Logiker
 Stanisław Kądziołka (1902–1971), polnischer Skisportler
 Stanisław Kazimierczyk (1433–1489), polnischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Prediger, Heiliger
 Stanisław Kania (1927–2020), polnischer Politiker
 Stanisław Konarski (1700–1773), polnischer Schriftsteller, Pädagoge und Vordenker der Aufklärung
 Stanisław Koniecpolski (1590/1594–1646), polnisch-litauischer Magnat und Staatsmann
 Stanisław Kozierowski (1874–1949), polnischer Priester und Historiker
 Stanisław Jerzy Lec (1909–1966), polnischer Aphoristiker
 Stanisław Lem (1921–2006), polnischer Philosoph und Science-Fiction-Autor
 Stanisław Bogusław Leszczyński (1677–1766), Staatsoberhaupt von Polen-Litauen
 Stanisław Leśniewski (1886–1939), polnischer Philosoph, Mathematiker und Logiker
 Stanisław Lubieniecki (1623–1675), polnischer Historiker
 Stanisław Lubomirski (1583–1649), polnischer Magnat und Staatsbeamter
 Stanisław Lubomirski (1704–1793), polnischer Magnat und Staatsbeamter
 Stanisław Lubomirski (1875–1932), polnischer Unternehmer
 Stanisław Mackiewicz (1896–1966), polnischer Politiker
 Stanisław Władysław Maczek (1892–1994), polnischer General
 Stanisław Mikołajczyk (1901–1966), polnischer Politiker
 Stanisław Milski (bürgerlich Stanisław Hołyst; 1897–1972), polnischer Schauspieler und Regisseur
 Stanisław Moniuszko (1819–1872), polnischer Adliger, Komponist, Dirigent und Lehrer
 Stanisław Nagy (1921–2013), polnischer Theologe und Kardinal
 Stanisław August Poniatowski (1732–1798), Staatsoberhaupt von Polen-Litauen
 Stanisław Kostka Potocki (1755–1821), polnischer Politiker, General und Künstler
 Stanisław Potocki (1579–1667), polnischer Staatsmann und Heerführer
 Stanisław Przybyszewski (1868–1927), polnischer Schriftsteller
 Stanisław Ryłko (* 1945), polnischer Geistlicher und Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Stanisław Sojka (* 1959), polnischer Jazzsänger und Komponist
 Stanisław Szczepaniak (1934–2015), polnischer Biathlet
 Stanisław Szozda (1950–2013), polnischer Radrennfahrer
 Stanisław Szpinalski (1901–1957), polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Stanisław Trepczyński (1924–2002), polnischer Politiker und Diplomat

 Stanisław Marcin Ulam (1909–1984), polnisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Stanisław Wielgus (* 1939), emeritierter Erzbischof von Warschau
 Stanisław Witkiewicz (1851–1915), polnischer Maler, Architekt, Schriftsteller und Kunsttheoretiker
 Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939), polnischer Schriftsteller, Maler, Fotograf und Philosoph
 Stanisław Wyspiański (1869–1907), polnischer Maler, Zeichner und Theaterautor

Andere Schreibweise:
 Stanisław Cyganiewicz (1879–1967), polnischer Ringer, siehe Stanislaus Zbyszko
 Stanisław Kostka (1550–1568), polnischer Jesuit und Heiliger der katholischen Kirche, siehe Stanislaus Kostka
 Stanisław Bogusław Leszczyński (1677–1766), polnischer Aristokrat und Staatsmann, siehe Stanislaus I. Leszczyński
 Stanisław Szczepanowski (≈1030–1079), Bischof von Krakau, polnischer Nationalheiliger, siehe Stanislaus von Krakau

Siehe auch  
 Sankt-Stanislaus-Orden, polnischer Verdienstorden, zwischenzeitlich kaiserlich-russischer Orden
 Place Stanislas, ein Platz in Nancy, Weltkulturerbe der UNESCO

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname
Sorbischer Personenname
Polnischer Personenname
Russischer Vorname